Genocídio congolês pode referir-se a um dos dois eventos históricos:

Genocídio congolês (1885-1908), ocorrido sob a administração real belga no Estado Livre do Congo.
Genocídio congolês (1994-2004), ocorrido durante as duas guerras da República Democrática do Congo.